Téné, gemeente in Mali
Těně, gemeente in Tsjechië